Хусаинбек Амиров (1903—1989) — советский и казахский политический деятель.

Биография 
Родился 18 января 1903 года в Верном.

С 15 лет — грузчик, обработчик шкур, работник плантации табака, распространитель газеты большевиков «Заря Свободы».

Комиссар 4-й кавалерийского Туркменского полка, 16-й кавалерийского полка, комиссар и сотрудник Казахского полка, председатель революционного комитета в городе Фергана во время Гражданской войны и комиссар районного военного гарнизона Узген.

С 1922 года переходит на комсомольскую и партийную работу: заведующий отделом Жетысуского губернского комитета комсомола, секретарь Центрального Комитета Ленинского комсомола Туркестана, Алма-Аты, Жаркент, Караганды, на руководящих должностях в Костанайской и Кызылординской областях.

Председатель организационного бюро Центрального Комитета Компартии Казахстана.

Награды и достижения 
В 1971 году ему присвоено звание Почётный гражданин города Караганды. Награжден орденом Ленина, медалями.

Произведения 
 В бурные годы. Очерки. А., Казгосиздат, 1958; 
 Хороша ты, жизнь. Очерки. А., «Қазақстан», 1965; 
 Өмір шақырады. Очерктер. А., «Қазақстан», 1967; 
 Крылья крепнут в полете. Повесть. А., «Жазушы», 1969; 
 Утро Караганды. Очерки. А., «Қазақстан», 1972; 
 Қызыл гүл дер. Өлеңдер. А., «Жазушы», 1978; 
 Құтты қоныс. Өлеңдер. А., «Жазушы», 1981; 
 Көңіл нүры. Өлеңдер. А., «Жазушы», 1983; 
 Жақсылық кезек күтпейді. А., «Жалын», 1983.

Примечания 

Участники Гражданской войны в России (красные)
Писатели СССР
Писатели Казахстана
Первые секретари Кзыл-Ординского обкома КП Казахстана
Секретари Кустанайского обкома КП Казахстана